Коркуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 120 км на південь від Орлеана, 23 км на південь від Буржа.

Історія 

1 січня 2019 року до Коркуа приєднали колишній муніципалітет Сент-Люнез.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 109 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 244,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Коркуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Коркуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер